Лордега́н () — одна из 6 областей (шахрестанов) иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария. Административный центр — город Лордеган.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Фалард (بخش فلارد)
 Ханмирза (بخش خانمیرزا)
 Мандж (بخش منج)
Население области на 2006 год составляло 175 289 человек.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Чехармехаля и Бахтиарии